Мармарай ( от Marmara — Мраморное море и ray — рельс) — система пригородных железнодорожных пассажирских перевозок Стамбула, соединяющая европейскую и азиатскую части города через подводный железнодорожный тоннель «» под проливом Босфор, от  до . Самый глубокий участок тоннеля «Мармарай» находится в 60 метрах от поверхности залива. Предполагалось, что по завершении строительства туннель под Босфором будет самым глубоким подводным погружным тоннелем. По общей глубине залегания Мармарай является вторым в мире после японского тоннеля Сэйкан.

Строительство тоннеля началось в 2004 году и обошлось в 3,5 млрд долларов. С учётом подъездных путей, соединения с сетью существующих автодорог и инфраструктуры стоимость проекта составила 5 млрд долларов.

Движение поездов через тоннель «Мармарай» протяжённостью 13,6 км (включая 1,4 км непосредственно под водой) началось 29 октября 2013 года.

Проект 
Впервые идею строительства тоннеля выдвинул в XIX веке султан Османской империи Абдул-Меджид. Был предложен проект из металла, позже появлялись и другие разработки, однако их осуществление упиралось в технические и финансовые трудности. Реальные очертания проект принял только в начале XXI века.

Строительство 
Строительство тоннеля началось в 2004 году японско-турецким консорциумом, финансирование осуществлялось Японским банком международного сотрудничества (JBIC) и Европейским инвестиционным банком (EIB).

Проект предполагал строительство 13,6 км тоннеля для пересечения Босфора и реконструкцию 63 км пригородных путей с целью создания 76,3 км железной дороги высокой пропускной способности, соединяющей Гебзе (Gebze) и Халкалы (Halkalı). С вводом в строй тоннеля предполагалось, что пригородными линиями будут пользоваться 1,5 млн человек в сутки.

Сам Босфор пересечён сейсмоустойчивым погружным тоннелем, состоящим из 11 секций, каждая длиной 130 метров и весом до 18000 тонн. Секции установлены на глубине 60 метров ниже уровня моря: 55 метров воды и 4,6 метра грунта. Въезд в тоннель расположен в Казлычешме (Kazlıçeşme) на европейском берегу и Айрылыкчешме (Ayrılıkçeşme) на азиатском.

Новые подземные станции построены в Еникапы (Yenikapı), Сиркеджи (Sirkeci) и Ускударе (Üsküdar). Всего 37 наземных станций вдоль железнодорожной линии были реконструированы или отреставрированы. Станция в Еникапы соединена с линией метро и линией лёгкого метро. Реконструкция пригородной железной дороги предусматривает строительство параллельного третьего пути, что позволит увеличить пропускную способность до 75 000 пассажиров в час в каждом направлении. Также модернизирована система сигнализации и автоблокировки для сокращения интервалов между поездами до двух минут. Планируемое время поездки из Гебзе в Халкалы составит 104 минуты.

Проходка тоннеля была завершена 23 сентября 2008 года, а официальная церемония завершения строительства состоялась 13 октября. 29 октября 2013 года тоннель был открыт для движения и по нему прошёл первый поезд.

Стоимость проезда 
По состоянию на январь 2022 года стоимость проезда по Istanbul Card составляет от 5,48 до 12,12 лир в зависимости от количества пройденных станций.

Планы 
В феврале 2010 года газета «Railway Gazette International» сообщила о том, что руководство проекта нанимало консультантов для изучения возможностей тоннеля в сфере грузовых перевозок.

После завершения проекта доля железнодорожного транспорта в транспортной системе Стамбула, предположительно, увеличится с 3,6 % до 27,7 %. Это позволит Стамбулу занять третье место по данному показателю после Токио (60 %) и Нью-Йорка (31 %).

Ожидается, что в будущем тоннель станет частью трансконтинентального железнодорожного маршрута от Великобритании до Южной Кореи, будет способствовать развитию торговли между Западной Европой и Азией, снизит нагрузку на два существующих моста через Босфор.

См. также 
 Большой Стамбульский тоннель

Инциденты 

В первые же сутки работы в тоннеле произошло отключение электричества, и пассажирам остановившегося поезда пришлось выбираться из тоннеля самостоятельно. Вскоре неполадки были устранены, и движение поездов возобновилось.

Примечания

Ссылки 

 
 Статья BBC о проекте, 2 May 2006 
 
 Мега-стройки S5E6. Большие босфорские раскопки д/ф о строительстве тоннеля // Discovery Communications  (Mega Builders, Bosphorus Tunnel)

Босфор
Транспорт Стамбула
Тоннели Турции
Железнодорожные тоннели
Железнодорожный транспорт Турции
2013 год на железнодорожном транспорте
Подводные тоннели